De Bundesliga 2010/11 (vrouwen) was het 21ste seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 15 augustus 2010 en eindigde vroeg op 13 maart 2011, zodat het Duits voetbalelftal genoeg tijd had om zich voor te bereiden op het Wereldkampioenschap. Aan het einde van het seizoen won 1. FFC Turbine Potsdam haar derde titel rij, terwijl 1. FC Saarbrücken en Herforder SV Borussia Friedenstal degradeerden.

Ten opzichte van vorig seizoen plaats de nummer 2 zich direct voor het hoofdtoernooi van de UEFA Women's Champions League in plaats van voor de kwalificatieronde.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Topscorers

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2010/11